Dit is een lijst van afleveringen van de televisieserie Switched at Birth.

Seizoen 1

Seizoen 2 

Switched at Birth